Der Fed Cup 2019 war die 57. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen.

Weltgruppe

Erste Runde

Tschechien – Rumänien

Belgien – Frankreich

Deutschland – Weißrussland

Vereinigte Staaten – Australien

Halbfinale

Frankreich – Rumänien

Australien – Weißrussland

Finale

Australien – Frankreich

Play-offs

Tschechien – Kanada

Vereinigte Staaten – Schweiz

Lettland – Deutschland

Belgien – Spanien

Weltgruppe II

Erste Runde

Schweiz – Italien

Lettland – Slowakei

Japan – Spanien

Niederlande – Kanada

Play-offs 

Vier Mannschaften qualifizierten sich aus den Zonen-Gruppen-I: zwei Mannschaften aus der Europa-/Afrika-Zone, eine Mannschaft aus der Asien-/Ozeanien-Zone und eine Mannschaft aus der Amerika-Zone.

Russland – Italien

Japan – Niederlande

Vereinigtes Königreich – Kasachstan

Slowakei – Brasilien

Amerika-Zone

Gruppe I 
 die fett gekennzeichnete Mannschaft qualifizierte sich für die Play-offs zur Weltgruppe II
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab

Datum: 6. bis 9. Februar 2019
Austragungsort: Club Campestre Sede Llanogrande, Medellín, Kolumbien
Belag: Sand

Teilnehmende Nationen:

Ergebnisse

Gruppe II 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften steigen in die Gruppe I auf

Datum: 16. bis 20. April 2019
Austragungsorte:
 Austragungsort A: Tennis Club Las Terrazas Miraflores, Lima, Peru
 Austragungsort B: Centro Nacional de Tenis, Santo Domingo, Dominikanische Republik
Beläge:
Belag vom Austragungsort A: Hartplatz
Belag vom Austragungsort B: Sand

Teilnehmende Nationen:

Ergebnisse von Lima

Ergebnisse von Santo Domingo

Asien-/Ozeanien-Zone

Gruppe I 
 die fett gekennzeichnete Mannschaft qualifizierte sich für die Play-offs zur Weltgruppe II
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab

Datum: 6. bis 9. Februar 2019
Austragungsort: Daulet National Tennis Centre, Astana, Kasachstan
Belag: Hartplatz (Halle)

Teilnehmende Nationen:

Ergebnisse

Gruppe II 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften steigen in die Gruppe I auf

Teil I 
Datum: 12. bis 15. Juni 2019
Austragungsort: Pamir-Stadion, Duschanbe, Tadschikistan
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Nationen:

Ergebnisse

Teil II 
Datum: 19. bis 22. Juni 2019
Austragungsort: National Tennis Centre, Kuala Lumpur, Malaysia
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Nationen:

Ergebnisse

Europa-/Afrika-Zone

Gruppe I 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften qualifizierten sich für die Play-offs zur Weltgruppe II
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab

Datum: 6. bis 9. Februar 2019
Austragungsorte:
 Austragungsort A: Hala Widowiskowo-Sportowa, Zielona Góra, Polen
 Austragungsort B: University of Bath, Bath, England
Belag: Hartplatz (Halle)

Teilnehmende Nationen:

Ergebnisse von Zielona Góra

Ergebnisse von Bath

Gruppe II 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften steigen in die Gruppe I auf
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften steigen in die Gruppe III ab

Datum: 6. bis 9. Februar 2019
Austragungsort: Centre National de Tennis, Esch an der Alzette, Luxemburg
Belag: Hartplatz (Halle)

Teilnehmende Nationen:

Ergebnisse

Gruppe III 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften steigen in die Gruppe II auf

Datum: 15. bis 20. April 2019
Austragungsorte:
 Austragungsort A: Cite Nationale Sportive, Tunis, Tunesien
 Austragungsort B: Ulcinj Bellevue, Ulcinj, Montenegro
Beläge:
 Austragungsort A: Hartplatz (Halle)
 Austragungsort B: Hartplatz

Teilnehmende Nationen:

Ergebnisse von Helsinki

Ergebnisse von Ulcinj

Siehe auch 
 Davis Cup 2019

Weblinks 
 Fed Cup

Einzelnachweise 

2019
Tennisturnier 2019